Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2007 fand in  , Neuseeland, statt. Folgend die Ergebnisse des Damendoppels.

Setzliste 
  Richi Puspita Dili/Debby Susanto (Viertelfinale)
  Yoo Hyun-young/Jung Kyung-eun (Finale)
  Gu Juan/Zhang Beiwen (2. Runde)
  Yao Lei/Fu Mingtian (3. Runde)
  Shizuka Uchida/Ayane Kurihara (3. Runde)
  Lee Se-rang/Eom Hye-won (2. Runde)
  Samantha Ward/Gabrielle White (Viertelfinale)
  Anne Skelbæk/Maria Helsbøl (2. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2007
Juniorenweltmeisterschaft
Juniorenweltmeisterschaft 2007
Juniorenweltmeisterschaft 2007
Weltmeisterschaft 2007